Islamović est un patronyme bosniaque composé du prénom Islam et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Islam »).

Il est porté notamment par :
 Alija Islamović (né en 1957), chanteur bosnien ;
  (né en 1994), joueur de football suédois.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque